Ђорђе Ђукић се може односити на:

Ђорђе Ђукић (академик) (1943–2019), физичар и академик САНУ
Ђорђе Ђукић, (1934-1996), генерал-потпуковник Војске Републике Српске.
Ђорђе Ђукић (политичар), српски политичар